Уразбахты — название нескольких населённых пунктов:

 Уразбахты — деревня в Караидельском районе Республики Башкортостан.
 Уразбахты — село в Чишминском районе Республики Башкортостан.